Выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы состоялись 11 сентября 2022 года в единый день голосования. Муниципальные выборы прошли в 125 из 146 муниципальных образований столицы. 

Выборы были проведены по новым правилам формирования советов муниципальных депутатов. Поправки в закон «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Мосгордума приняла в декабре 2021 года. 

На выборах была применена система дистанционного электронного голосования.

Избирательная кампания 

28 июня Московское отделение «Единой России» (ЕР) провело партийную конференцию, на которой было объявлено о выдвижении кандидатов на выборах во всех муниципальных округах столицы. Также было заявлено, что депутатский корпус ЕР должен обновиться более чем наполовину, так как только 39% победителей праймериз — действующие местные депутаты. Кандидаты от власти на этих выборах были выдвинуты не только от партии «Единая Россия», но и от общественного объединения «Мой район».

КПРФ на конференции 29 июня выдвинула 984 кандидата. При этом экс-глава московского горкома Валерий Рашкин заявлял, что партия по внутренним причинам отсеяла каждого третьего претендента.

3 июля партия «Новые люди» выдвинула 580 кандидатов на муниципальные выборы в Москве.

5 июля было объявлено о выдвижении «Справедливой Россией» 626 кандидатов в 119 муниципальных округах. Председатель совета реготделения и депутат Госдумы Дмитрий Гусев публично обозначил в СМИ, что наибольшие надежды справедливороссы возлагают на выборы в Центральном, Западном, Северном и Северо-Западном административных округах (АО). В частности, в Строгине, Хорошеве, Дмитровском районе.

7 июля партия «Яблоко» выдвинула 229 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы. На выборы кандидаты от «Яблока» идут под лозунгом «За мир и свободу!». Заявлялось, что партия сделает ставку на центральные «протестные районы», такие как Хамовники, Замоскворечье, Якиманка и др.

Также 7 июля было объявлено о выдвижении ЛДПР 381 кандидата на муниципальные выборы в столице. Координатор Московского отделения партии Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что в этом году партия «изменила стратегию и не стремилась закрыть все вакансии на выборах в Москве», а была сделана ставка на наиболее сильных кандидатов.

Процесс регистрации кандидатов завершился 24 июля. Общее число выдвинувшихся кандидатов, по данным Мосгоризбиркома, составило 7326 человек.

3 августа Муниципальная платформа Александра Замятина и Михаила Лобанова «ВыДвижение» отчиталась о 91 зарегистрированном кандидате на выборах в муниципальные депутаты Москвы.

Проект Алексея Навального «Умное голосование» на этих выборах рекомендует кандидатов, придерживающихся антивоенных взглядов. По словам Леонида Волкова, «обычная фигня» с голосованием за «сталинистов и коммунистов» на этот раз не повторится; он полагает, что при поддержке УГ выиграют «просто нормальные кандидаты».

Прогнозы 
По мнению политолога Аббаса Галлямова, на этих выборах у оппозиции есть шанс на победу. Политолог считает, что для победы оппозиционных кандидатов должны быть выполнены два условия:
 высокая активность в период избирательной кампании оппозиционных политиков, к которым в нынешних условиях Аббас Галлямов относит прежде всего партию «Яблоко», выступающую за мир;
 высокая явка протестно настроенных избирателей на избирательные участки.

Результаты выборов

Общие 
По результатам выборов «Единая Россия»  и объединение «Мой район» смогли добиться большинства во всех районах Москвы. Ни одна из оппозиционных партий не смогла победить ни в одном районе. Только в Куркино самовыдвиженцы смогли сохранить за собой шесть мандатов из десяти, при том что после предыдущих выборов местный совет представляли только самовыдвиженцы.  Как сообщило РБК, оппозиция «потеряла контроль» над 16 районами столицы.

Кандидаты от партии «Яблоко» в округах, где они были выдвинуты, суммарно получили 16 % голосов.

По районам

Оценки 
По оценке политолога Александра Кынева (фонд «Либеральная миссия»), на этих выборах власть дискредитировала электронное голосование в глазах общества, что было не в её интересах в преддверии предстоящих президентских выборов.

См. также 
 Выборы мэра Москвы (2018)
 Довыборы в районные советы депутатов районов Бабушкинский и Марьино (13 сентября 2020 года)

Примечания

Ссылки 
 Вы удивитесь, но результаты интернет-голосования в Москве — это снова черный ящик, не подлежащий независимой проверке // «Meduza», 12.09.2022
 Итоги выборов в России: триумф ЕР на фоне массовых нарушений // «DW», 12.09.2022
 Выборы в России во время войны // Телеканал «Дождь», 11.09.2022, 20:56
  // Телеканал «Дождь», 11.09.2022
  // Телеканал «Дождь»

Муниципальные выборы в Москве
Единый день голосования 11 сентября 2022 года